Das Oikonym Entfelden steht für:

Deutschland:
 Entfelden (Altenmarkt a.d. Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Entfelden (Reit im Winkl), Ortsteil der Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Entfelden (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern

Österreich:
 Entfelden (Gemeinde Oberwang), Ortsteil von Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Entfelden (Gemeinde Uttendorf), Ort bei Uttendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch: 
 Oberentfelden, Unterentfelden (Schweiz)
 Endfelden